Giebelpfuhl steht für
 Giebelpfuhl (Oberbarnim), ein Kesselmoor auf der Gemarkung der Gemeinde Oberbarnim, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Giebelpfuhl (Hönow), ein Gewässer auf der Gemarkung im Ortsteil Hönow der Gemeinde Hoppegarten, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Giebelpfuhl (Münchehofe), ein Gewässer auf der Gemarkung im Ortsteil Münchehofe der Gemeinde Hoppegarten, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Giebelpfuhl (Prötzel), ein Gewässer auf der Gemarkung der Gemeinde Prötzel, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Giebelpfuhl (Werneuchen), ein Gewässer auf der Gemarkung der Stadt Werneuchen, Landkreis Barnim, Brandenburg